Кишкино — название населённых пунктов в России:

Владимирская область 
 Кишкино — село в Александровском районе.

Вологодская область 
 Кишкино — деревня в Подлесном сельском поселении Вологодского района.
 Кишкино — деревня в Семёнковском сельском поселении Вологодского района.
 Кишкино — деревня в Спасском сельском поселении Вологодского района.
 Кишкино — деревня в Нюксенском районе.
 Кишкино — деревня в Устюженском районе.

Кировская область 
 Кишкино — деревня в Пижанском районе.

Костромская область 
 Кишкино — деревня в Галичском районе.
 Кишкино — деревня в Нерехтском районе.

Курганская область 

 Кишкино — до 1920-х г. название деревни Советская в Щучанском районе.

Московская область 
 Кишкино — село в городском округе Домодедово.
 Кишкино — деревня в Зарайском районе.
 Кишкино — деревня в городском округе Кашира.
 Кишкино — деревня в Ступинском районе.
 Кишкино — деревня в Щёлковском районе.
 Кишкино — одна из четырёх деревень, образовавших впоследствии посёлок, а затем город Дзержинский.

Нижегородская область 
 Кишкино — село в Большемурашкинском районе.
 Кишкино — деревня в Павловском районе.

Орловская область 
 Кишкино — деревня в Болховском районе.

Псковская область 
 Кишкино — деревня в Гдовском районе.
 Кишкино — деревня в Опочецком районе.
 Кишкино — деревня в Псковском районе.

Тамбовская область 
 Кишкино — деревня в Инжавинском районе.

Тверская область 
 Кишкино — деревня в Ёгонском сельском поселении Весьегонского района.
 Кишкино — деревня в Ивановском сельском поселении Весьегонского района.
 Кишкино — деревня в Калининском районе.
Кишкино — до 1965 г. название деревни Черёмухино в Кашинском районе.

Тульская область 
 Кишкино — исчезнувшая деревня в Алексинском уезде, между деревнями Лукерьино и Сукромна.
 Кишкино — деревня в Пролетарском территориальном округе в составе городского округа город Тула (Медвенский сельский округ Ленинского района, бывшее Медвенское сельское поселение).
 Кишкино — деревня в Центральном территориальном округе в составе городского округа город Тула (Прилепский сельский округ Ленинского района, бывшее Ильинское сельское поселение).

Ярославская область 
 Кишкино — деревня в Борисоглебском районе.
 Кишкино — деревня в Даниловском районе.
 Кишкино — деревня в Переславском районе.

См. также 
 Кишки (значения)
 Кишкин
 Кишкины